Sebastian Ofner era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Daniel Altmaier ha sconfitto Alejandro Tabilo con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

  Pablo Cuevas (quarti di finale, ritirato)
  Daniel Altmaier (campione)
  Alejandro Tabilo (finale)
  Ernesto Escobedo (primo turno)

  Michael Mmoh (semifinale) 
  Christian Harrison(secondo turno)  
  Wu Tung-lin (secondo turno) 
  Tatsuma Itō (quarti di finale)

Qualificati 

  Juan Alejandro Hernandez (secondo turno)
  Govind Nanda (secondo turno)

  Liam Draxl (primo turno) 
  Christian Langmo (primo turno)

Wildcard 

  Gerardo Lopez Villaseñor (primo turno)
  Milledge Cossu (primo turno)

  Shang Juncheng (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Puerto Vallarta Open 2021